Candirenggo (Ayah)
 Candirenggo (Singosari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing